Торремочуэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 17,82 км². Население — 12 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары